Samo Gostiša (ur. 16 września 1972 w Logatcu) – jugosłowiański i słoweński skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk, zwycięzca Turnieju Czeskiego w 1996, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Reprezentant kraju w Pucharze Świata w latach 1990–1997.

Szósty zawodnik konkursu drużynowego w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 i dziewiąty w ramach kolejnych igrzysk. Szósty zawodnik indywidualnie i siódmy drużynowo podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993. Szósty zawodnik Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 1992 i Pucharu Świata w lotach w tym samym sezonie. Zwycięzca zawodów Pucharu Europy w Planicy w sezonie 1992/1993 i Pucharu Kontynentalnego w Libercu w sezonie 1995/1996.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 24 marca 1990 w Planicy, zajmując 69. miejsce na dużej skoczni. Startował w większości konkursów w następnym sezonie, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej. Pierwsze punkty zdobył w kolejnym sezonie, podczas konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Uplasował się wówczas na dwunastym miejscu. Rezultat ten powtórzył w następnych zawodach, które odbyły się w Bischofshofen. W sezonie 1991/1992 pięciokrotnie zajmował miejsca w czołowej dziesiątce indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Dwukrotnie uplasował się na szóstej pozycji – 25 stycznia 1992 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie oraz 22 marca 1992 w Harrachovie. Wraz ze słoweńską drużyną zajął także szóste miejsce w zawodach drużynowych w Planicy. W tym sezonie najlepsze miejsca osiągał na skoczniach mamucich, dzięki czemu zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w lotach. W PŚ w skokach został natomiast sklasyfikowany na osiemnastej pozycji.

W lutym 1992 zadebiutował na zimowych igrzyskach olimpijskich. Wystąpił we wszystkich trzech konkurencjach w skokach narciarskich. Indywidualnie był 22. na dużej skoczni i 12. na obiekcie normalnym. W zawodach drużynowych zespół słoweński w składzie: Primož Kopač, Matjaž Zupan, Franci Petek i Samo Gostiša zajął natomiast szóste miejsce. W marcu tego roku, ex aequo z Martinem Trunzem, zajął szóste miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie.

W sezonie 1992/1993 tylko raz zdołał zdobyć punkty Pucharu Świata. Miało to miejsce 14 marca w Oslo, kiedy to był czternasty. 27 marca na dużej skoczni w Planicy zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata. W słoweńskiej drużynie wraz z Gostišą wystąpili: Robert Meglič, Matjaž Zupan i Urban Franc. W tym sezonie wygrał pierwsze w karierze zawody Pucharu Europy, będącego pierwowzorem Pucharu Kontynentalnego. Triumf odniósł na normalnej skoczni w Planicy. W lutym 1993 wystąpił w konkursach skoków w ramach mistrzostw świata w Falun. Zajął osiemnaste miejsce w indywidualnym konkursie na skoczni dużej, był szósty w konkursie na skoczni normalnej i siódmy w zawodach drużynowych.

W sezonie 1993/1994 raz zdobył punkty do indywidualnej klasyfikacji Pucharu Świata – 9 marca w Örnsköldsvik był 29. Dwukrotnie zapunktował w zawodach drużynowych – 5 marca w Lahti (7. miejsce) i 25 marca w Thunder Bay (8. miejsce). Wystąpił w dwóch konkursach igrzysk w Lillehammer – w zawodach indywidualnych na skoczni normalnej był 28., a w zawodach drużynowych zajął dziewiąte miejsce. Wraz z nim w słoweńskiej drużynie znaleźli się Matjaž Kladnik, Matjaž Zupan i Robert Meglič. Wystąpił też na mistrzostwach świata w lotach w Planicy i zajął 34. miejsce.

W sezonie 1994/1995 trzykrotnie plasował się w czołowej trzydziestce indywidualnych zawodów Pucharu Świata – 10 grudnia na normalnym obiekcie w Planicy zajął 24. miejsce, 18 lutego w Vikersund uplasował się na 27. pozycji na skoczni mamuciej, a 25 lutego na mamucie w Oberstdorfie był piętnasty. W lutym 1995 roku zajął także trzecie miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Schönwaldzie, przegrywając z Martinem Höllwarthem i Olli Happonenem. W sezonie letnim zajął 34. miejsce w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix.

W sezonie 1995/1996 wystąpił w większości konkursów Pucharu Świata. Dziewięciokrotnie zdobył punkty do klasyfikacji generalnej. Najwyższe miejsce zajął 28 lutego w Kuopio, kiedy był czternasty. Wystartował również w czterech konkursach drużynowych PŚ, dwukrotnie zajmując szóste (23 lutego w Trondheim i 2 marca w Lahti), a dwukrotnie ósme miejsce (9 grudnia w Planicy i 15 marca w Oslo). W lutym zajął 25. miejsce w konkursie mistrzostw świata w lotach narciarskich. Ponadto w styczniu 1996 roku zwyciężył w pierwszych zawodach Pucharu Kontynentalnego w Libercu, a w drugim konkursie zajął drugie miejsce za Steinem Henrikiem Tuffem. W 1996 roku wygrał także Turniej Czeski w skokach narciarskich. Latem był 59. w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix.

Sezon 1996/1997 był ostatnim, w którym startował w zawodach Pucharu Świata. Cztery razy zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej, zawsze zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Wraz ze słoweńskim zespołem zajął także szóste miejsce w zawodach drużynowych na dużej skoczni w Lahti. W sezonie letnim uplasował się na 43. miejscu w końcowej klasyfikacji LGP z dorobkiem trzynastu punktów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach narciarskich

Turniej Czterech Skoczni

Turniej Nordycki

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Jugosłowiańscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1972